Яков Гальпе́рин:
 Гальперин, Яков Борисович (известен как Яков Галич; 1921—1943) — поэт, журналист.
 Гальперин, Яков Маркович (1894—1952) — советский учёный в области бухгалтерского учёта и балансоведения.
 Гальперин, Яков Овсеевич (Ян Гальперин; род. 1936) — русский поэт, сценарист и режиссёр.
 Гальперин, Яков Осипович (1876—1941) — русский и советский хирург, учёный-медик.